Goldgrund bezeichnet:

 Goldgrund, aus Blattgold bestehender Malgrund
 Goldgrund (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Großer Goldgrund bei Hessenaue, Naturschutzgebiet in Hessen
 Goldener Grund, Naturraum im Taunus
 Goldgrubengrund